Europamästerskapet i basket för herrar 1955 spelades i Budapest, Ungern och var den nionde EM-basketturneringen som avgjordes för herrar. Turneringen spelades mellan den 7 och 19 juni 1955 och totalt deltog 18 lag i turneringen där hemmanationen Ungern blev Europamästare före Tjeckoslovakien och Sovjetunionen, det var Ungerns första EM-guld.

Kvalificerade länder 

  (som arrangör)

Gruppspelet

Spelsystem 
De 18 lagen som var med i EM spelade i fyra grupper där två grupper hade fem lag och två grupper hade fyra lag, alla lagen mötte varandra en gång i sin grupp. Därefter gick sen de två bästa lagen i varje grupp vidare till andra gruppspelet där lagen spelade en rak slutspelsgrupp där lagen fick samma slutplacering som tabellplacering, medan de tio övriga lagen spelade i två grupper (Placeringsgrupp E och F) med fem lag i vardera. När andra gruppspelet var klart spelade de två bäst placerade lagen från placeringsgrupp E och F om plats nio till tolv medan treorna och fyrorna spelade om plats 13 till 16 och femorna om plats 17 och 18. Seger i en match gav två poäng och förlust gav en poäng.

Första gruppspelet

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Andra gruppspelet

Slutspelsgrupp

Placeringsgrupp E

Placeringsgrupp F

Placeringsmatcher 
Match om 17:e plats

13:e - 16:e plats

Match om 15:e plats

Match om 13:e plats

9:e - 12:e plats

Match om 11:e plats

Match om 9:e plats

Slutställning

Externa länkar 
 Basket-EM 1955 på fiba archive 
 Basket-EM 1955 på todor66.com 

Internationella sportevenemang i Budapest
1955 i Ungern
Sportåret 1955
Internationella baskettävlingar i Ungern
1955
Budapest under 1900-talet